Nosy Valiha (Diana), een Malagassisch eiland in de regio Diana
Nosy Valiha (Sofia), een Malagassisch eiland in de regio Sofia